

Persone 
 Danica d'Hondt – attrice, scrittrice e imprenditrice inglese
 Paula D'Hondt – politica belga
 Victor D'Hondt – matematico e giurista belga noto per il metodo D'Hondt
 Walter D'Hondt – ex canottiere canadese

Pagine correlate 
 Hondt